

Nom commun 

 Une grolle est un récipient en bois.
 En langage populaire, une grolle est une chaussure.
 Dans l'Ouest de la France et notamment en Charente, le mot grolle désigne une corneille ou un corbeau. À l'origine, le mot grolle, désignation populaire du corbeau, était usité dans toute la France (Cf. Grand Larousse universel du , 1872, et Dictionnaire de l'Académie française, 1835).

Nom propre 

 La Grolle est un ruisseau français du Massif central, affluent de la Petite Rhue.
 La Grolle est aussi le nom d'un lieu-dit français sur la N 10 et le nom d'une forêt sur la commune de Touvérac en Charente.
 Grolle, formes française et bas-saxonne de la ville néerlandaise de Groenlo.

Voir aussi